Alfa Romeo 183T — гоночный  автомобиль Формулы-1, построенный командой Alfa Romeo F1 и выступавший в Чемпионате мира  года.

Результаты выступлений в гонках

Примечания

Ссылки 

Шасси Alfa Romeo Формулы-1